

Biografia 
Nato a Napoli nel 1379 da Beto Barile, venne avviato alla carriera militare nella compagnia di ventura di Muzio Attendolo Sforza.

Nel 1424 prese parte alla guerra dell'Aquila contro Braccio da Montone. Terminato il conflitto, fino al 1441 si occupò di contrastare Niccolò Fortebraccio e Niccolò Piccinino. Sempre nel 1441 fu fatto prigioniero a Chiari. Liberato poco dopo, partecipò prima all'assedio di Martinengo e poi l'anno seguente (1442) alla battaglia di Amandola.

Nel 1448 prese parte alla battaglia di Caravaggio, dove fu disarcionato da cavallo, fatto prigioniero sotto Gentile da Leonessa e poi liberato.

Nel luglio del 1449 nei pressi di Lodi si fermò sul fiume Lambro per far bere il proprio cavallo. A causa delle forti correnti l'animale cadde nelle acque e Manno, nel tentativo di soccorrerlo, morì affogato sotto gli occhi dei suoi uomini d'arme.

Ascendenza

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Barile (famiglia)
 Guerra dell'Aquila
 Assedio di Piacenza
 Battaglia di Casalmaggiore
 Battaglia di Caravaggio

Collegamenti esterni 
 
 

Morti per annegamento